Bongaigaon (district), een district van de Indiase staat Assam
 Bongaigaon (stad), de hoofdplaats van dit district